Jonquet ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Jonquet (1925–2008), französischer Fußballspieler und -trainer
 Thierry Jonquet (1954–2009), französischer Schriftsteller